Методи Йорданов Янчулев е български юрист и политик, деец на Демократическата партия.

Биография 
Методи Янчулев е роден в 1900 година в град Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в семейството на доктор Йордан Янчулев. Завършва право в Париж. Връща се в България и се отдава на политическа дейност, като е сред основателите и секретар на Младежката организация на Демократическата партия. След Деветоюнския преврат оглавява Младежката организация на Демократическия сговор. От 1926 до 1931 година е секретар на министър-председателя Андрей Ляпчев и като такъв често води разговори с лидера на ВМРО Иван Михайлов. Депутат е в XXIV обикновено народно събрание от 1938 до 1939 година.

На 27 април 1954 година Методи Янчулев е осъден, заедно с друг виден демократ – Стойчо Мошанов, на 40 месеца затвор по скалъпено обвинение, че са подпомагали преследването на антифашисти преди Деветосептемврийския преврат. По искане на ръководството на Българската комунистическа партия, присъдата му е преразгледана и на 3 декември 1955 година е увеличена на 15 години затвор.

Оставя спомени.

Родословие

Външни препратки 
 "Спомени - Септември 1918 - Септември 1944 (машинопис)"

Бележки 

Български юристи от Македония
Български политици от Македония
Родени в Битоля
Янчулеви
Лагеристи в Белене
Демократически сговор
Български политици (1918 – 1945)
Български имигранти от Македония в София
Починали в София